Spingler ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Spingler (* 1949), deutsche Literaturübersetzerin aus dem Französischen
 Bernhard Spingler (* 1963), deutscher Sänger (Bassbariton)
 Renate Spingler, deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Tobias Spingler (um 1590 – nach 1625), württembergischer Maler
 Wenzel S. Spingler (* 1964), deutscher 3D-Designer